Rywalizacja w judo na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w kategorii poniżej 66 kg toczyła się w dniu 21 sierpnia 2010. Do zawodów przystąpiło 18 zawodników, nie było wśród nich reprezentanta Polski.

Drabinka turniejowa

Repasaże

Pierwsza runda

Dalsze rundy 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010